Vanya Peirani-Vignes
 Vincent Peirani

Toponyme